Рене Шнайдер: Шнайдер, Рене (1913—1970) — главнокомандующий чилийской армии.
 Шнайдер, Рене (род. 1973) — немецкий футболист, защитник.